Prvu A hrvatsku kuglačku ligu za žene za sezonu 1994./95. je osvojila ekipa "Jedinstvo" iz Zagreba.

Prva A liga 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 1995/1996

Prva B liga

Jug 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 1995/1996

Sjever 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 1995/1996

Ostale lige

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1995/1996, Zagreb, 1996.
  

1994-95